Градива ():

Скульптура 
 Градива — барельеф из ватиканского музея Кьярамонти, римская копия греческого оригинала IV века до н. э.
 Гала Градива — скульптура Сальвадора Дали (ок. 1970)

Живопись 
 Без названия (Вильгельм Телль и Градив) — картина Сальвадора Дали (1931)
 Градива вновь обретает антропоморфные руины — картина Сальвадора Дали (1931—1932)
 Градива (Метаморфоза Градивы) — картина Андре Массона (1939)

Литература 
 Градива — новелла Вильгельма Йенсена (1902)
 «Бред и сны в „Градиве“ Йенсена» — очерк Зигмунда Фрейда (1907)

Кинематограф 
 «Градива» — фильм Джорджо Альбертацци (1970)
 «Градива — Эскиз I» — фильм Раймонды Караско (1978)
 «Вам звонит Градива» — фильм Алена Роб-Грийе (2006)

Компании 
 «Gradiva Films» — итальянская кинокомпания
 «La Gradiva» — итальянское издательство
 «Gradiva Publications» — нью-йоркское издательство
 «Gradiva» — португальское издательство (с 1981)

Прочее 
 «Gradhiva» — французский антропологический журнал (с 1986)
 Саша Gradiva (род. 1979) — российско-американская певица, модель, хореограф, продюсер.